Kontinentala Kroatien () kan avse:

 En av Kroatiens NUTS-2-områden, se Kroatiens NUTS-indelning.
 I vardagligt tal de historiska landskapen centrala Kroatien och Slavonien i det kroatiska inlandet.
 Kontinentala Kroatien (vinregion) – en av Kroatiens två vinregioner.